Siding
 Wieś placowa

Zobacz też 
 Licowanie